"I Honestly Love You" é uma canção da cantora australiana Olivia Newton-John. Lançada em 1974 para o álbum Long Live Love no Reino Unido pela EMI, e no álbum If You Love Me, Let Me Know nos EUA pela MCA. A música foi composta por Jeff Berry e o compositor australiano Peter Allen; este último gravou-a no mesmo ano em seu álbum Continental American. Olivia Newton-John recebeu o Grammy Award de 1975 como a canção do ano, além do prêmio de melhor cantora feminina do ano.
 

Canções de 1974
Grammy Award para canção do ano
Baladas de música pop
Canções compostas por Peter Allen